Itsuki ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroyuki Itsuki (* 1932), japanischer Schriftsteller
 Yui Itsuki (* 1984), japanische Rock- und Metal-Musikerin und Synchronsprecherin (Seiyū)